Famille Bronfman, famille canadienne, propriétaire de Seagram
Charles Bronfman

Edgar Miles Bronfman

Samuel Bronfman
Saidye Bronfman
Stephen Bronfman
Roman Bronfman, homme politique israélien,
Yefim Bronfman, pianiste.

Patronyme juif